Antoniya Grigorova-Burgova (1986-), fondeuse bulgare ;
Bozhidar Grigorov (1945- ), joueur de football bulgare ;
Stamen Grigorov (1878-1945), médecin et microbiologiste bulgare.